

Джонсон-Сіті — місто, штат Іллінойс
 Джонсон-Сіті — місто, штат Канзас
  — місто, штат Міссурі
 Джонсон-Сіті — селище, штат Нью-Йорк
 Джонсон-Сіті — місто, штат Орегон
 Джонсон-Сіті — місто, штат Теннессі
 Джонсон-Сіті — місто, штат Техас